

География 
 Донбасс — сокращённое название Донецкого угольного бассейна.

 Донбасс (Донецкий экономический район) — Донецкая и Луганская области Украины.

 Донбасс (еврорегион) — международная ассоциация (2010-2014), включавшая в себя Донецкую и Луганскую области Украины.

 Донбасс (название) — регионы различной локализации, название которых происходит от названия угольного бассейна.

Техника 
 «Донбасс» — советский танкер, погиб в бою 7 ноября 1942 г.
 «Донбасс» — корабль управления ВМС Украины.
 «Донбасс» — скорый фирменный поезд № 37/38 Донецкой железной дороги (Донецк — Киев).

Печатные издания 
 «Донбасс» — газета на русском языке, издающаяся в Донецкой области.
 «Донбасс» — журнал, печатный орган Национального союза писателей Украины.

Другое 
 «Донбасс» — батальон Национальной гвардии Украины.
 «Донбасс» — бывший мини-футбольный клуб из Донецка, участник чемпионата Украины.
 «Донбасс» — телеканал Востока Украины.
 «Донбасс» — хоккейный клуб из Донецка.
 «Донбасс» — гостиница в Донецке (до 1999 года), с 2004 — гостиница «Донбасс Палас».
 «Донбасс» — Заслуженный академический ансамбль песни и танца Украины.
 «Донбасс» — издательство.
 «Донбасс» — художественный фильм Сергея Лозницы (2018).
 «Донбасс. Окраина» — художественный фильм Рената Давлетьярова (2019).

См. также 
 
 «Донбасс Арена»
 «Донбасс Опера»
 «Донбасс Палас»
 «Донбасс Эквицентр»
 «Донбасс Тур»
 «Театральный Донбасс»
 «Свободный Донбасс»
 «Донбассантрацит»
 «Донбассаэро»
 «Эксподонбасс»
 Донбассит
 Канал Днепр — Донбасс
 Канал Северский Донец — Донбасс
 Донбасский государственный технический университет
 ЛВВАУШ им. Пролетариата Донбасса
 «Энтузиазм: Симфония Донбасса»

Примечания